Grant kan som auktorsförkortning betyda:

 Alva Day Grant
 Claude Henry Baxter Grant
 Elizabeth Grant
 Jason Randall Grant
 Robert Edmond Grant
 Taran Grant
 Verne Edwin Grant
 James Augustus Grant

Robotskapade auktorsförkortningar